Цешинское княжество или Тешинское герцогство (, , ) — одно из Силезских княжеств со столицей в городе Цешин/Тешин.

История 
В 1282 году умер князь Владислав Опольский, правивший Опольско-ратиборским княжеством. У него было четыре сына, которые разделили наследство между собой. Старший сын Мешко вместе с братом Пшемыславом поначалу стали совместно управлять воссозданным Ратиборским княжеством, однако в 1290 году предпочли разделить владения. Мешко взял себе земли между реками Остравице и Сола, на которых находились города Цешин и Освенцим — так было образовано Цешинское княжество.

В 1315 году Мешко скончался, и княжество было разделено между его сыновьями: Владислав получил Освенцим, а Цешин остался у Казимира. Постепенно Казимир отдалялся от польских интересов, и в 1327 году принёс оммаж Иоанну Люксембургскому как королю Богемии. С тех пор история Цешинского княжества была в большей степени связана с Прагой, чем с Краковом. От Казимира в 1358 году княжество унаследовал его сын Пшемыслав I Носак, который за долгую жизнь сумел приумножить свои владения. 

В период Реформации цешинские правители колебались между католичеством и лютеранством, которое поддерживал князь Вацлав III Адам, правивший Цешинским княжеством с 1528 по 1576 годы. Мужская линия цешинских князей пресеклась в 1625 году со смертью бездетного князя Фридриха Вильгельма. После этого Габсбурги попытались присоединить Цешинское княжество к своим владениям на правах сюзерена, но сопротивление Эльжбеты Лукреции (старшей сестры покойного князя) привело к тому, что германский император Фердинанд II выразил согласие на передачу ей пожизненной власти в княжестве, но без права передачи своим потомкам. Во время правления Эльжбеты Лукреции — последней из цешинских Пястов — княжество разоряли армии Тридцатилетней войны. 

После смерти Эльжбеты Лукреции в 1653 году княжество перешло под прямое управление императора Священной Римской империи Фердинанда III Габсбурга как короля Чехии. С этого времени оно перестало существовать как суверенное государственное образование, став наследственным земельным владением дома Габсбургов.

В 1722 году император Карл VI отделил Тешинское герцогство от земель Чешской короны и передал его герцогу Леопольду I Лотарингскому в качестве компенсации за уступленный им Савойской династии Монферрат. В 1729 году герцогство унаследовал его сын   Франц I Стефан, семью годами позже женившийся на дочери Карла VI, будущей императрице Марии Терезии. 

В 1740 году вся Силезия была захвачена прусским королем Фридрихом II Великим. По условиям Бреславльского мира 11 июня 1742 года Австрии удалось вернуть часть Силезии, в том числе и Тешенское герцогство. После смерти Франца I Стефана им владела его дочь Мария Кристина с супругом Альбертом Саксен-Тешенским (сыном польского короля Августа III). Во время их правления здесь состоялся Тешинский конгресс, завершивший войну за баварское наследство.

По причине бездетности в 1790 году правящая чета усыновила племянника Марии Кристины – эрцгерцога Карла Иоганна. Впоследствии титул герцога Тешинского носили потомки Карла Иоганна – Альбрехт и Фридрих Мария Альбрехт. Все трое были видными военачальниками и фельдмаршалами (в армиях Австрии, Германии, России).

После распада Австро-Венгрии за обладание Тешинской Силезией между Польшей и Чехословакией вспыхнул Тешинский конфликт. Международная конференция 1920 года постановила разделить спорную территорию между этими странами. Сейчас территория бывшего герцогства разделена между Польшей и Чехией, причем его столица также разделена по реке Ольше на польский Цешин и чешский Чески-Тешин.

Правители

Князья Цешина

Герцоги Тешина

Источники 
 Gottlieb Biermann. Geschichte des Herzogthums Teschen (in German) (2nd ed.). Teschen: Verlag und Hofbuchhandlung Karl Prochaska, 1894 OCLC 34926439.
 Krzysztof Nowak. "Polskość i ruch narodowy". In Krzysztof Nowak (ed.). Pierwsza Niepodległość, 2008. pp. 7–17. ISBN 978-83-89835-40-6.
 Idzi  Panic. Poczet Piastów i Piastówien cieszyńskich, 2002. ISBN 83-917095-4-X. OCLC 55650394.
 Rudolf  Žáček. Dějiny Slezska v datech. Praha: Libri, 2003. .

История Тешинской Силезии
Силезские княжества
Герцогства
Государства в истории Чехии
Государства в истории Польши